Prosodie (von altgriechisch prosōdía „Hinzugesang“) steht für:

 Prosodie, Gesamtheit bestimmter lautlicher Eigenschaften einer Sprache
 Prosodie (Dichtung), die Untersuchung der mess- und qualifizierbaren Aspekte dichterischer Sprache
 Prosodie (Musik), Verhältnis des Worts zum Ton, die Betonung von Wort- oder Versakzenten